Влади́мир Чуйко́:
 Чуйко, Владимир Алексеевич (1937—2018) — организатор промышленности, директор Архангельского ЦБК и Братского ЛПК.
 Чуйко, Владимир Викторович (1839—1899) — литературный и художественный критик, переводчик; один из авторов «ЭСБЕ».